Bogmærke kan være flere ting:

 Et bogmærke (bog) er stykke materiale, som enten består af en lap papir, et dertil egnet trykt stykke papir, en lap af læder eller lignende, med hvilket man kan afmærke, hvortil man har læst eller en vigtig side i et stykke trykt litteratur.
 Et bogmærke (hjemmeside) er en placering af en hjemmeside, hvortil man kan oprette en lænke. Det kan enten være fra samme dokument/side eller fra en anden.
 Social bogmærkning er en måde, hvorpå man som internetbruger kan gemme, organisere og søge i bogmærker af netsider ved hjælp af metadata.